Monastero della Santissima Annunziata a Grosseto
 Monastero della Santissima Annunziata a Paternò
 Monastero della Santissima Annunziata a San Casciano in Val di Pesa

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Annunziata